

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Klepki – część wsi Otfinów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Klepki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie